L'édition 2019 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 21 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Roger Federer joue le  match de sa carrière en simple au premier tour contre Peter Gojowczyk.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple en s'imposant en finale contre l'Australien Alex De Minaur. Il s'agit de son  sacre à Bâle et son  titre de la saison 2019.
 
En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Taylor Fritz et Reilly Opelka. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2019
Sport en Suisse en 2019
Tennis en octobre 2019